Thorburn ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald Thorburn (1860–1935), britischer Tiermaler und Naturschützer
 Chris Thorburn (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler 
 Cliff Thorburn (* 1948), kanadischer Snookerspieler 
 Darren Thorburn (* 1970), kanadischer Skirennläufer
 Dominic Thorburn (* 1989), britischer Schauspieler und Sprecher
 Jim Thorburn, kanadischer Schauspieler
 June Thorburn (1931–1967), britische Film- und Theaterschauspielerin
 Paul Thorburn (* 1962), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Peter Thorburn (1939–2021), neuseeländischer Rugbyspieler und -trainer
 Robert Thorburn (1836–1906), kanadischer Unternehmer und Premierminister der Kronkolonie Neufundland